Bank Śląski – Banque de Silésie SA
 ING Bank Śląski